UPM kan betyda:
 UPM-Kymmene Oy, ett skogsbolag i Finland

Universitet 
 Universidad Politécnica de Madrid, ett spanskt tekniskt universitet  
 , ett universitet i Selangor i Malaysia
 , ett universitet i Dhahran i Saudiarabien
 , ett filipinskt universitet specialiserat inom medicin
 , ett museum vid University of Pennsylvania